Snamenskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Jaroslawl:
 Snamenskoje (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Snamenskoje selskoje posselenije, Landgemeinde im Rajon Gwardeisk (Wehlau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Snamenskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), im Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Kutschitten, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Snamenskoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), im Rajon Tschernjachowsk (nicht mehr existent; bis 1938 Triaken, 1938–46 Schwerfelde, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Snamenskoje (Kaliningrad, Prawdinsk), im Rajon Prawdinsk (bis 1946 Preußisch Wilten, Kreis Bartenstein, Ostpreußen)
 in der Oblast Kursk:
 Snamenskoje (Kursk)
 in der Oblast Lipezk:
 Snamenskoje (Lipezk, Ismalkowski), im Ismalkowski rajon
 Snamenskoje (Lipezk, Lew-Tolstowski), im Lew-Tolstowski rajon
 in der Republik Mordwinien:
 Snamenskoje (Mordwinien, Atjaschewski), im Atjaschewski rajon
 Snamenskoje (Mordwinien, Tschamsinski), im Tschamsinski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Snamenskoje (Moskau, Kaschirski), im Kaschirski rajon
 Snamenskoje (Moskau, Odinzowski), im Odinzowski rajon
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Snamenskoje (Nischni Nowgorod, Pilninski), im Pilninski rajon
 Snamenskoje (Nischni Nowgorod, Woskressenski), im Woskressenski rajon
 in der Oblast Nowgorod:
 Snamenskoje (Nowgorod)
 in der Oblast Omsk:
 Snamenskoje (Omsk), Verwaltungszentrum des Snamenski rajon
 in der Oblast Orjol:
 Snamenskoje (Orjol, Bolchowski), im Bolchowski rajon
 Snamenskoje (Orjol, Dolschanski), im Dolschanski rajon
 Snamenskoje (Orjol, Kolpnjanski), im Kolpnjanski rajon
 Snamenskoje (Orjol, Mzenski), im Mzenski rajon
 Snamenskoje (Orjol, Orlowski), im Orlowski rajon
 Snamenskoje (Orjol, Snamenski), Verwaltungszentrum des Snamenski rajon
 Snamenskoje (Orjol, Swerdlowski), im Swerdlowski rajon
 in der Oblast Pensa:
 Snamenskoje (Pensa, Baschmakowski), im Baschmakowski rajon
 Snamenskoje (Pensa, Mokschanski), im Mokschanski rajon
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Snamenskoje (Swerdlowsk, Irbitski), im Irbitski rajon
 Snamenskoje (Swerdlowsk, Sucholoschski), im Sucholoschski rajon
 in der Republik Tschetschenien:
 Snamenskoje (Tschetschenien), Verwaltungszentrum des Nadteretschny rajon
 in der Oblast Tula:
 Snamenskoje (Tula, Jasnogorski), im Jasnogorski rajon
 Snamenskoje (Tula, Kurkinski), im Kurkinski rajon
 Snamenskoje (Tula, Suworowski), im Suworowski rajon
 in der Oblast Twer:
 Snamenskoje (Twer, Oleninski), im Oleninski rajon
 Snamenskoje (Twer, Rschewski), im Rschewski rajon
 Snamenskoje (Twer, Starizki), im Starizki rajon
 Snamenskoje (Twer, Toropezki), im Toropezki rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Snamenskoje (Wladimir)
 in der Oblast Wologda:
 Snamenskoje (Wologda)